Alte Schreibweise bis 1993: Sfîntu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe [] ist der Name folgender Orte in Rumänien:

Sfântu Gheorghe, Hauptstadt des Kreises Covasna
Sfântu Gheorghe (Băneasa), Teil der Gemeinde Băneasa im Kreis Giurgiu
Sfântu Gheorghe (Crevedia Mare), Teil der Gemeinde Crevedia Mare im Kreis Giurgiu
Sfântu Gheorghe (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
Sfântu Gheorghe (Mureș), Ort im Kreis Mureș
Sfântu Gheorghe (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea

Sfântu Gheorghe steht für:
 Sfântu Gheorghe, Flussarm im Donaudelta, siehe St. Georg (Flussarm)